Ezra est un prénom hébreu, dont le premier porteur connu est Ezra le Scribe (devenu dans les traductions grecques et latines Esdras), qui restaure la communauté juive de Jérusalem après le retour de l'exil à Babylone en 458 av. J.C. La Bible raconte son histoire dans le livre d'Esdras. 

Il est utilisé comme prénom par plusieurs personnes, dont :
 Ezra Pound, poète américain ;
 Ezra Vogel, auteur américain ;
 Ezra Miller, acteur américain ;
 Ezra Koenig, chanteur du groupe Vampire Weekend ;
 Ezra Fitz, professeur de littérature, un personnage fictif de la série télévisée américaine Pretty Little Liars et du livre Les menteuses de Sarah Shepard;
 Ezra Kramer, le nom d'un personnage fictif de la trilogie Jason Bourne ;
 Ezra Bridger, le nom d'un personnage fictif de la série télévisée d'animation américaine Star Wars Rebels ;
 Ezra Ted Newman, physicien américain ;
et comme patronyme par les Ibn Ezra, éminente famille judéo-andalouse de l'Âge d'or de la culture juive en Espagne, qui compte notamment :
 Abraham ibn Ezra, rabbin, exégète, grammairien et néoplatonicien ;
 Moïse ibn Ezra, rabbin, philosophe et grand poète.
 George Ezra est un chanteur britannique. 
 Gideon Ezra est un parlementaire à la Knesset israélienne

Autres 

 La Tour d'Ezra, titre français du roman Thieves in the night d'Arthur Koestler, paru en 1946 ;
Ezra, film nigérian réalisé par Newton Aduaka, qui a remporté l'étalon d'or de Yennega au  festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en 2007 ;
 Ezra (Firefly), planète de la franchise .
Oreophryne ezra est une espèce d'amphibiens de la famille des Microhylidae.
 Better Than Ezra est un groupe de rock américain originaire de La Nouvelle-Orléans
 Ezra's Garden est un album du groupe Jadu Heart

Voir aussi 
Ezr